Dasycaris är ett släkte av kräftdjur. Dasycaris ingår i familjen Palaemonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Dasycaris